Даліла Якупович і Надія Кіченок були чинними чемпіонками, але цього разу Кіченок вирішила взяти участь у турнірі в Штутгарті. Якупович грала в парі з Іриною Хромачовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Дзаламідзе Натела Георгіївна і Анна Калинська.

Лян Чень і Чжан Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Ксенія Нолл і Анна Сміт з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Стамбул Cup, парний розряд
2018
2018 у турецькому спорті